Marcus Valerius Messalla ist der Name folgender Personen:

* Marcus Valerius Messalla (Konsul 188 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Valerius Messalla (Konsul 161 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Valerius Messalla Corvinus (64 v. Chr.–8 n. Chr.), römischer General, Autor und Mäzen
 Marcus Valerius Messalla Rufus (~103 v. Chr.–~27/26 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 53 v. Chr.